Ayutthaya steht für:
 Königreich Ayutthaya, historisches Königreich in Thailand
 Ayutthaya-Periode, Zeitperiode des Königreichs Ayutthaya (1352–1767)
 Ayutthaya-Stil, Kunstrichtung in der Ayutthaya-Periode
 Ayutthaya (Provinz), Thailand 
 Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya, Landkreis, Provinz Ayutthaya, Thailand
 Ayutthaya (Stadt), Landkreis Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya, Provinz Ayutthaya, Thailand
 Geschichtspark Ayutthaya, Weltkulturerbe der UNESCO
 Ayutthaya Historical Study Center, Forschungszentrum in der Stadt Ayutthaya

Siehe auch:
 Bank of Ayudhya